Кузнецо́во — многозначный термин.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Кузнецово — деревня в Витебском районе Витебской области.

Казахстан 
 Кузнецово — до 2010 года название села Бирлик Таскалинского района Западно-Казахстанской области.

Россия

Алтайский край 
 Кузнецово — село в Курьинском районе.

Амурская область 
 Кузнецово — село в Магдагачинском районе.

Архангельская область 
 Кузнецово — деревня в Каргопольском районе.
 Кузнецово — деревня в Коношском районе.
 Кузнецово — деревня в Сольвычегодском городском поселении Котласского района.
 Кузнецово — деревня в Шипицынском городском поселении Котласского района.
 Кузнецово — деревня в Белослудском сельском поселении Красноборского района.
 Кузнецово — деревня в Телеговском сельском поселении Красноборского района.
 Кузнецово — деревня в Плесецком районе.
 Кузнецово — деревня в Холмогорском районе.

Владимирская область 
 Кузнецово — деревня в Собинском районе.

Вологодская область 
 Кузнецово — деревня в Белозерском районе.
 Кузнецово — деревня в Шемогодском сельском поселении Великоустюгского района.
 Кузнецово — деревня в Юдинском сельском поселении Великоустюгского района.
 Кузнецово — деревня в Андомском сельском поселении Вытегорского района.
 Кузнецово — деревня в Кемском сельском поселении Вытегорского района.
 Кузнецово — деревня в Грязовецком районе.
 Кузнецово — деревня в Липовском сельском поселении Кирилловского района.
 Кузнецово — деревня в Николоторжском сельском поселении Кирилловского района.
 Кузнецово — деревня в Талицком сельском поселении Кирилловского района.
 Кузнецово — деревня в Никольском районе.
 Кузнецово — деревня в Архангельском сельском поселении Сокольского района.
 Кузнецово — деревня в Пригородном сельском поселении Сокольского района.
 Кузнецово — деревня в Богородском сельском поселении Усть-Кубинского района.
 Кузнецово — деревня в Устьянском сельском поселении Усть-Кубинского района. Код ОКАТО: 19 248 816 017.
 Кузнецово — деревня в Устьянском сельском поселении Усть-Кубинского района. Код ОКАТО: 19 248 816 018.
 Кузнецово — деревня в Митенском сельсовете Высоковского сельского поселения Усть-Кубинского района.
 Кузнецово — деревня в Филисовском сельсовете Высоковского сельского поселения Усть-Кубинского района.
 Кузнецово — деревня в Устьянском сельском поселении Усть-Кубинского района.
 Кузнецово — деревня в Воскресенском сельском поселении Череповецкого района.
 Кузнецово — деревня в Мяксинском сельском поселении Череповецкого района.
 Кузнецово — деревня в Югском сельском поселении Череповецкого района.

Забайкальский край 
 Кузнецово — село в Александрово-Заводском районе.

Ивановская область 
 Кузнецово — деревня в Вичугском районе.
 Кузнецово — село в Шуйском районе.

Калужская область 
 Кузнецово — деревня в Износковском районе.

Кировская область 
 Кузнецово — деревня в Афанасьевском районе.
 Кузнецово — село в Лебяжском районе.
 Кузнецово — деревня в Лузском районе.
 Кузнецово — деревня в Санчурском районе.

Костромская область 
 Кузнецово — деревня в Буйском районе.
 Кузнецово — деревня в Вохомском районе.
 Кузнецово — деревня в Галичском районе.
 Кузнецово — село в Костромском районе.
 Кузнецово — деревня в Красносельском районе.
 Кузнецово — деревня в Нейском районе.
 Кузнецово — деревня в Ножкинском сельском поселении Чухломского района.
 Кузнецово — деревня в Чухломском сельском поселении Чухломского района.
 Кузнецово — починок в Шарьинском районе.

Красноярский край 
 Кузнецово — деревня в Берёзовском районе.

Курганская область 
 Кузнецово — деревня в Лебяжьевском районе.
 Кузнецово — деревня в Щучанском районе.

Ленинградская область 
 Кузнецово — деревня в Лужском районе.

Марий Эл 
 Кузнецово — село в Горномарийском районе.
 Кузнецово — село в Медведевском районе.

Москва 
 Кузнецово — деревня в Троицком административном округе.

Московская область 
 Кузнецово — посёлок в Дмитровском городском округе.
 Кузнецово — деревня в Дмитровском городском округе.
 Кузнецово — деревня в Клинском районе.
 Кузнецово — деревня в Раменском районе.
 Кузнецово — деревня в сельском поселении Темповое Талдомского района.
 Кузнецово — деревня в сельском поселении Квашёнковское Талдомского района.
 Кузнецово — деревня в Шатурском районе.

Нижегородская область 
 Кузнецово — деревня в Богородском районе.
 Кузнецово — деревня в Воскресенском районе.
 Кузнецово — деревня в Сокольском районе.
 Кузнецово — деревня в городском округе город Чкаловск (ранее в Вершиловском сельсовете Чкаловского района).
 Кузнецово — деревня в городском округе город Чкаловск (ранее в Кузнецовском сельсовете Чкаловского района).

Новгородская область 
 Кузнецово — деревня в Демянском районе.
 Кузнецово — деревня в Любытинском районе.
 Кузнецово — деревня в Пестовском районе.
 Кузнецово — деревня в Горском сельском поселении Солецкого района Новгородской области России.
 Кузнецово — деревня в Дубровском сельском поселении Солецкого района Новгородской области России.

Новосибирская область 
 Кузнецово — деревня в Куйбышевском районе, упразднена в 1988 г.
 Кузнецово — деревня в Татарском районе.

Омская область 
 Кузнецово — село в Тевризском районе.

Пермский край 
 Кузнецово — деревня в Верещагинском районе.
 Кузнецово — деревня в Соликамском районе.
 Кузнецово — деревня в Чернушинском районе.

Приморский край 
 Кузнецово — упразднённая деревня в Тернейском районе.

Псковская область 
 Кузнецово — деревня в Бежаницком районе.
 Кузнецово — деревня в Купуйской волости Великолукского района.
 Кузнецово — деревня в Букровской волости Великолукского района.
 Кузнецово — деревня в Гдовском районе.
 Кузнецово — деревня в Дедовичском районе.
 Кузнецово — деревня в Куньинском районе.
 Кузнецово — деревня в Псковском районе.
 Кузнецово — деревня в Пустошкинском районе.
 Кузнецово — деревня в Пыталовском районе.
 Кузнецово — деревня в Струго-Красненском районе.

Свердловская область 
 Кузнецово — деревня в Таборинском районе.
 Кузнецово — деревня в Туринском городском округе.

Смоленская область 
 Кузнецово — деревня в Вяземском районе.
 Кузнецово — деревня в Дорогобужском районе.
 Кузнецово — деревня в Ельнинском районе.
 Кузнецово — деревня в Монастырщинском районе.
 Кузнецово — деревня в Новодугинском районе.

Тверская область 
 Кузнецово — деревня в Андреапольском районе.
 Кузнецово — деревня в Бежецком районе.
 Кузнецово — деревня в Бологовском районе.
 Кузнецово — деревня в Вышневолоцком районе.
 Кузнецово — деревня в Кашинском районе.
 Кузнецово — деревня в Кимрском районе.
 Кузнецово — деревня в Молоковском районе.
 Кузнецово — деревня в Рамешковском районе.
 Кузнецово — деревня в Волокском сельском поселении Торопецкого района.
 Кузнецово — деревня в Шешуринском сельском поселении Торопецкого района.
 Кузнецово — деревня в Великооктябрьском сельском поселении Фировского района.
 Кузнецово — деревня в Рождественском сельском поселении Фировского района.

Томская область 
 Кузнецово — деревня в Шегарском районе.

Тульская область 
 Кузнецово — деревня в Белёвском районе.
 Кузнецово — село в Киреевском районе.

Челябинская область 
 Кузнецово — деревня в Еткульском районе.
 Кузнецово — деревня в Октябрьском районе.

Ярославская область 
 Кузнецово — деревня в Даниловском сельском поселении Даниловского района.
 Кузнецово — деревня в Дмитриевском сельском поселении Даниловского района.
 Кузнецово — деревня в Середском сельском поселении Даниловского района.
 Кузнецово — деревня в Первомайском районе.
 Кузнецово — деревня в Арефинском сельском поселении Рыбинского района.
 Кузнецово — деревня в Огарковском сельском поселении Рыбинского района.
 Кузнецово — деревня в Помогаловском сельском округе Левобережного сельского поселения Тутаевского района.
 Кузнецово — деревня в Борисоглебском сельском округе Левобережного сельского поселения Тутаевского района.
 Кузнецово — деревня в Никольском сельском округе Левобережного сельского поселения Тутаевского района.
 Кузнецово — деревня в Угличском районе.

Украина 
 Кузнецово — село в Доманёвском районе Николаевской области

Другое 
 Кузнецово — метеорит, найденный в Новосибирске.

См. также 
 Первое Кузнецово
 Второе Кузнецово
 Кузнецово-Михайловка
 
 
 
 
 Кузнецовск
 
 
 
 Новокузнецово